Fūrg kan syfta på följande platser:

Iran 

 Fūrg (ort i Iran), Khorasan, 
 Qūrjān, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar